Juliette Bonkoungou, magistrate et femme politique burkinabée;
 Mahamadou Bonkoungou, entrepreneur burkinabé;
 Marie Odile Bonkoungou-Balima, diplomate burkinabée; 

Patronyme